S0 ou S00 peut faire référence à :
 Lésion traumatique superficielle de la tête (S00), d’après la Classification internationale des maladies ;
 Poutre S0, une poutre de la station spatiale internationale ;
 S0, une classe de galaxie spirale ;
 S0, un état de Advanced Configuration and Power Interface en informatique ;
 S0, la somme empruntée lors d'un prêt affecté.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres
 SO
 S lettre de l'alphabet.